Herbert Wagner peut désigner :
 Herbert A. Wagner (1900-1982), un scientifique et ingénieur autrichien ;
 Herbert Appleton Wagner, un des fondateurs de Wagner Electric Corporation ;
 Herbert Wagner (1948-), un ancien maire de la ville allemande de Dresde ;
 Herbert Wagner (1935-), un physicien allemand ;
 Herbert Wagner, un tireur sportif autrichien ;
 Herbert Wagner (1896-1968), un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.